Dongsheng ist ein häufiger chinesischer Ortsname. Er steht für:

 den Stadtbezirk Dongsheng (东胜区) der Stadt Ordos in der Inneren Mongolei (VR China), siehe Dongsheng;
 die Großgemeinde Dongsheng (东升镇) der Stadt Zhongshan in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Dongsheng (Zhongshan);
 die Gemeinde Dongsheng der Manju und Mongolen (东升满族蒙古族乡) im Kreis Kangping der Stadt Shenyang in der Provinz Liaoning, siehe Dongsheng (Kangping);
 das Straßenviertel Dongsheng (东盛街道) der Stadt Gaobeidian in der Provinz Hebei, siehe Dongsheng (Gaobeidian);
 das Dorf Dongsheng (东胜村) der Großgemeinde Zhuaji in der Provinz Heilongjiang, siehe Dongsheng (Zhuaji);
 das Dorf Dongsheng (东升村) der Großgemeinde Qianjin in der Provinz Heilongjiang, siehe Dongsheng (Qianjin);
 das Dorf Dongsheng (东升村) der Großgemeinde Baiguo in der Provinz Guizhou, siehe Dongsheng (Baiguo);
 das Gebietsbüro Dongsheng (东升地区) des Stadtbezirks Haidian der Stadt Peking, siehe Dongsheng (Haidian).